Завещание () — документ, составленный гражданином, в котором он даёт распоряжения о своём имуществе на случай смерти. Составляется в установленной законом форме. 
В странах Европы завещание составляют 10-40% граждан, в России – 18–20%.

В России правила составления и исполнения завещания регулирует Гражданский кодекс РФ Глава 62 «Наследование по завещанию»

Описание 
Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом или иным уполномоченным законным лицом. Любой человек может составлять завещание неограниченное число раз, при этом, с хронологической точки зрения, каждое новое завещание автоматически отменяет прежнее завещание полностью или в части, в которой оно противоречит последующему завещанию. Завещатель не обязан уведомлять лиц, удостоверявших предыдущие завещания, о новом завещании. На этой норме завязан сюжет целого ряда классических детективов.

Завещание может быть оспорено, если оно ущемляет интересы нетрудоспособных родственников умершего. Такие родственники часто имеют право на обязательную долю в наследстве, которая не отменяется завещанием.

Не имеет юридической силы завещание, составленное недееспособным лицом.

Принятие имущества, полагающегося по завещанию, называется наследованием.

Иногда вступление в наследование сопровождается, в соответствии с завещанием, выполнением некоторых дополнительных условий — модуса.

История 
Завещание известно с глубокой древности. В патриархальном обществе, когда имущество находилось в общей собственности семьи (рода), основным предназначением завещания главы рода было назначение наследника, к которому переходила власть над семьёй и её имуществом. С появлением ин­ди­ви­ду­аль­ной соб­ст­вен­но­сти функцией остался лишь раздел имущества умершего между его наследниками.

Идея составления завещания в Древней Руси была связана с нравственной обязанностью в преддверии смерти позаботиться о своей душе, развязавшись с земными делами, поэтому завещание называлось «душевной грамотой» (позднее «духовной грамотой»). Факт существования на Руси наследственного права и практики составления завещаний зафиксирован в древнейшем летописном памятнике «Повести временных лет». В договоре князя Олега, заключённом с греками в 911 году, говорится, что если «русин», служащий византийскому императору, умрёт, то его имущество должно быть передано наследнику, означенному в «духовной». До нашего времени дошли подлинные «душевные грамоты» великих князей Московских.

Вплоть до XIV века завещания в России существовали в устной форме, и в них оговаривалось распределение имущества умершего между его наследниками. С XV века получили распространение письменные завещания, где помимо родственников могли фигурировать и другие лица. C XVII века завещания стали исключительно письменными, они должны были подписываться завещателем в присутствии двух свидетелей. С первой трети XIX века в России утвердились две формы завещаний: «домашнее» (составляемое в простой письменной форме) и «крепостное» (его необходимо было при жизни завещателя удостоверить в суде). С 1923 года завещания составляются в письменной форме и заверяются нотариусом. При этом для некоторых случаев действует упрощённый порядок составления завещания.

См. также 
 Душеприказчик
 Экономика семьи
 Медицинское завещание

Примечания

Литература

Ссылки 
 Беляев П. И. Анализ некоторых пунктов древнерусского завещания. — М., 1897. (см. ЧОИДР, 1697 г., ч. 4.)
 Кучкин В. А. Завещания Московских князей XIV в. Первая душевная грамота Великого князя Ивана Даниловича Калиты // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. — 2008. — № 1 (31). — С. 95-108.
 Смирнов С. А. Проблема условных завещаний в российском праве: история и перспективы // Право и жизнь. — 2011. — № 153 (3).

Юридические документы
Завещания